Вышка — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Входит в состав Нижегородского сельсовета.

География 
Находится в 18 км от Дальнего Константинова и в 43 км от Нижнего Новгорода.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при речке Майданке в 43 верстах от Нижнего Новгорода. В деревне насчитывалось 53 двора и проживал 381 человек (164 мужчины и 217 женщин). В национальном составе населения преобладали терюхане.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 63 человек.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дальнеконстантиновского района